Кубок Хорватии по футболу 2003/04 годов () — 13-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

2003/2004
Спорт в Хорватии в 2003 году
Спорт в Хорватии в 2004 году
Футбол в Европе в 2003 году
Футбол в Европе в 2004 году